Песчаный Брод — название населённых пунктов.

Россия 
 Песчаный Брод — хутор в Кагальницком районе Ростовской области.

Украина 

 Песчаный Брод — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Песчаный Брод — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
Песчаный Брод — село в Веселиновском районе Николаевской области.